Gmund kan syfta på följande platser:

Tyskland 

 Gmund am Tegernsee, Bayern, Oberbayern,

Österrike 

 Gmünd, Niederösterreich – kommun, Niederösterreich, Politischer Bezirk Gmünd,